Снігур (Pyrrhula) — рід птахів ряду горобцеподібних родини в'юркових. Один з найпоширеніших видів — снігур (Pyrrhula pyrrhula).

Прізвище 

Снігу́р — українське прізвище. Походить від однойменної назви птаха.

Відомі люди
 Артемій (Снігур) ( 1962) — єпископ Російської православної церкви; єпископ Петропавловський і Камчатський.
 Снігур Дарія Сергіївна ( 2002) — українська тенісистка.
 Снігур Євгенія Валеріївна ( 1984) — українська легкоатлетка-бігунка з бар'єрами — 60 і 100 метрів. Майстер спорту України міжнародного класу.
 Іван Снігур ( 1929) — український етнограф, фольклорист, краєзнавець, різьбяр, писанкар
 Лука Снігур (1853—1928) — український майстер дерев'яного будівництва і різьбяр
 Снігур Олександр Іванович ( 1973) — старший прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Степан Снігур (1915—1995) — український письменник і педагог
 Сергій Снігур ( 1961) — український перекладач і перекладознавець

Див. також 
 Снєгур
 Снігурі
Українські прізвища